ARL steht als Abkürzung für:
 ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft
 Antirotationsleine bei der Luftrettung
 Army Research Laboratory, siehe United States Army Research Laboratory
 Autolinee Regionali Luganesi, Busunternehmen in der Region Lugano (Schweiz)
 Association of Research Libraries, US-amerikanischer Bibliotheksverbund
 Australian Rugby League, australische Rugbyliga
 Airport Rail Link, Stadtbahn von Bangkok, siehe Suvarnabhumi Airport Rail Link
 Aufzugsrichtlinie, siehe Richtlinie 95/16/EG über Aufzüge

AR-L steht als Abkürzung für:
 Provinz La Pampa im zentralen Argentinien (ISO 3166-2)

ArL steht als Abkürzung für:
 Amt für regionale Landesentwicklung, niedersächsische Landesbehörde

Arl (von uridg. *arə- „pflügen“) steht für:
 Arl, vorzeitlicher Ritzpflug, siehe Pflug #Ritzpfluggerät

arl steht als Abkürzung für:
 Arabela (Sprache) (ISO-639-3-Code), Zaparo-Sprache in Peru

Abkürzung